Palazzo San Giorgio ist die italienische Bezeichnung folgender Paläste:

 Palazzo San Giorgio (Genua)
 Palazzo San Giorgio (Campobasso)
 Palazzo San Giorgio (Reggio Calabria)